Aretos () ist in der griechischen Mythologie:

 Aretos (Sohn des Priamos), Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Aretos (Sohn des Nestor)
 Aretos (Sohn des Bias) und der Pero
 Aretos (Heerführer), Heerführer in den Feldzügen des Dionysos
 Aretos (Bebryker), wird vom Argonauten Klytios getötet